Аурика, , — румунське жіноче ім'я. Від  — золотинка, золотиста. Поширене в Румунії та Молдові, зустрічаєтся в Україні та Росії. Також — скорочений варіант імені Аурелія. Документальні форми в Україні: правописна — Аурика (відповідно до правила дев'ятки) та транслітераційна — Ауріка.

Відомі носії 

 Ауріка Ротару — співачка, сестра Софії Ротару

Жіночі імена
Українські імена
Румунські імена